Kaldor steht für:

 Kaldor-Hicks-Kriterium, ein Kompensationskriterium für Wohlstand und technischen Fortschritt

Kaldor ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher R. Kaldor (1955–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Mary Kaldor (* 1946), britische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Nicholas Kaldor (1908–1986), ungarischer Ökonom
 Pierre Kaldor (1912–2010), französischer Rechtsanwalt, Résistance-Kämpfer, Menschenrechtler